Područna nogometna liga NSP Beli Manastir, tj. Liga nogometnog saveza općine Beli Manastir predstavljala je 6. rang natjecanja. Prvak lige bi se plasirao u Međuopćinsku ligu Sjever, dok bi posljednjeplasirani ispadao u Baranjsku ligu 1. razred.

Izvori 

 Boro Borivoj Novaković, "50 godina nogometa u Baranji (1947/48-1996/97)", Beli Manastir 2005., 

1990-91
1990-91 Beli Manastir
Beli Manastir